Серге́й Аксёнов:
 Аксёнов, Сергей Александрович (род. 1971) — российский общественный и политический деятель, журналист.
 Аксёнов, Сергей Валерьевич (род. 1972) — российский политик, глава Республики Крым.
 Аксёнов, Сергей Иванович (1896—1953) — советский военный деятель, полковник.
 Аксёнов, Сергей Иванович (род. 1967) — российский учёный-макаренковед и педагог.
 Аксёнов, Сергей Леонидович (род. 1957) — доктор экономических наук, профессор.
 Аксёнов, Сергей Николаевич (род. 1972) — российский игрок в футзал, футбольный функционер.